A Segunda División 1987-88-as szezonja volt a bajnokság ötvenhetedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a CD Málaga lett.

Végeredmény

1 A Castilla CF a Real Madrid tartalékcsapataként nem juthatott fel.

Rájátszás

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2